Tomáš Jelínek, češki hokejist, * 29. april 1962, Praga, Češka.

Jelínek je v češkoslovaški ligi igral za klube Sparta Praga, Dukla Trenčín in České Budějovice. Leta 1992 je bil kot 242. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katere je v ligi NHL zaigral le v sezoni 1992/93. Ob tem je igral še za klube HPK Hämeenlinna v finski ligi, Zürich SC Lions v švicarski ligi, HC Plzeň, HC Slezan Opava in HC Vítkovice v češki ligi ter 1. EV Weiden v nemški ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1992, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, ter treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 34
| 5
| 6
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 36
| 9
| 3
| 12
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 40
| 20
| 25
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 43
| 13
| 5
| 18
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 44
| 15
| 4
| 19
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 40
| 7
| 2
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 36
| 7
| 5
| 12
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 45
| 14
| 11
| 25
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 45
| 15
| 17
| 32
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 48
| 23
| 20
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 51
| 24
| 23
| 47
|
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 41
| 24
| 23
| 47
| +8
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 92/93
|
| 49
| 7
| 6
| 13
| -21
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 93/94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 93/94
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 94/95
|
| 44
| 11
| 17
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 95/96
|
| 37
| 19
| 25
| 44
|
|
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 96/97
|
| 51
| 22
| 26
| 48
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 97/98
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 37
| 10
| 13
| 23
|
| 114
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 38
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slezan Opava
| Češka liga
| 98/99
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 19
| 4
| 6
| 10
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 3. liga
| 98/99
|
| 14
| 10
| 16
| 26
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 855
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" | 569
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 970
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Prince Edward Island Senators
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti 1. EV Weiden